La Federation Cup 1963 (conosciuta oggi come Fed Cup) è stata la 1ª edizione del più importante torneo tennistico per nazionali femminili. Hanno partecipato alla competizione 16 nazionali. Il World Group si è giocato al Queen's Club di Londra in Gran Bretagna dal 17 al 20 giugno e la finale ed è stata vinta dagli Stati Uniti che hanno battuto l'Australia.

Tabellone principale
Tutti i match si sono giocati al Queen's Club di Londra in Gran Bretagna su campi in erba.

Finale

Collegamenti esterni